Ladies Tour of Norway 2018 var den femte udgave af Ladies Tour of Norway. Løbet var klassificeret som kategori 2.WWT og foregik over tre etaper i Østfold fra 17. til 19. august. Noget nyt var at der i forbindelse med løbet blev arrangeret en egen holdtidskørsel som et separat løb klassificeret som 1.WWT den 16. august.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Amalie Dideriksen kørte for Boels-Dolmans
 Julie Leth kørte for Wiggle High5
 Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women
 Louise Norman Hansen kørte for Team Virtu Cycling Women

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Holdtidskørslen 

Holdtidskørslen starter i Aremark og har mål ved Fredriksten fæstning i Halden.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Emma Cecilie Norsgaard kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
 Cecilie Uttrup Ludwig kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
 Amalie Dideriksen kørte for Boels-Dolmans
 Julie Leth kørte for Wiggle High5
 Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women
 Louise Norman Hansen kørte for Team Virtu Cycling Women

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 Ladies Tour of Norway, TTT 2018 – UCI 1.WWT – Technical guide 
 Ladies Tour of Norway 2018 – UCI 2.WWT – Technical guide 

2018
Cykelløb i 2018